Prinsessan Alexia av Nederländerna, Alexia Juliana Marcela Laurentien, född den 26 juni 2005 i Haag, Nederländerna, är en nederländsk prinsessa. Hon är näst äldsta dotter till kung Willem-Alexander av Nederländerna och drottning Máxima. Hon har en äldre och en yngre syster, Catharina-Amalia av Nederländerna respektive Ariane av Nederländerna. 

Alexia är den andra i tronföljden efter sin storasyster.

Biografi
Alexia föddes klockan 14:41 den 26 juni 2005 på Bronovo Ziekenhuis i Haag. Hon döptes den 19 november 2005 i kyrkan i Wassenaar med vatten från Jordanfloden. Hennes faddrar är Friso av Oranien-Nassau, Juan Zorreguieta Cerruti, Mathilde av Belgien, Frans-Ferdinand de Beaufort och Alexandra Jankovich de Jeszenice.

Anfäder

Referenser

Externa länkar
Nederländska kungahusets webbplats

Nederländska prinsessor
Födda 2005
Kvinnor
Levande personer
Huset Nassau-Oranien